Fokstrot – amerykański taniec towarzyski,
 Foxtrot – oznaczenie NATO na radziecki okręt podwodny projektu 641,
 Foxtrot – oznaczenie litery F w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym
 Foxtrot – album zespołu Genesis